Il existe plusieurs Maisons de la photographie dans le monde :
La Maison européenne de la photographie à Paris fondée en 1996.
La Maison moscovite de la photographie à Moscou en Russie ouverte en 1996.
La Maison de la photographie de Lille inaugurée en 2003.
La Maison africaine de la photographie de Bamako au Mali inaugurée en 2004 et organisant les Rencontres africaines de la photographie.
La Maison de la photographie de Marrakech au Maroc inaugurée en 2009.

Mais également des centres comme :
Le Centre international de la photographie de New York aux États-Unis fondé en 1974.
Le Centre national de la photographie en France résultat de la fusion en 2004 de plusieurs institutions antérieures.
Le Centre de photographie de Lectoure en France fondé en 1991.